Copa Europea, Copa de Europa o Eurocopa es una denominación que se usa en varias competiciones deportivas europeas:

Baloncesto
Eurocup
FIBA EuroCup Women
FIBA EuroChallenge
FIBA EuroCup Challenge

Béisbol
Copa Europea de Béisbol

Fútbol
Copa de Europa de Selecciones
Eurocopa Sub-21 de la UEFA
Eurocopa Femenina de la UEFA
Eurocopa de Fútbol Sala
Liga de las Naciones de la UEFA (es un campeonato de fútbol masculino que disputarán cada dos años las selecciones nacionales de la UEFA a partir de la temporada 2018-19. El torneo se realizará durante las fechas internacionales de la FIFA, sustituyendo a los partidos amistosos)
Liga de Campeones Masculina de la UEFA (Copa de Europa de Clubes Masculina)
Liga de Campeones Femenina de la UEFA (Copa de Europa de Clubes Femenina)

Hockey
Copa de Europa de hockey sobre patines
Copa de Europa de hockey sobre patines femenino

Deporte de motor
Copa Europea de Fórmula 3
Copa Europea de Turismos
Eurocopa de Fórmula Renault V6

Rugby
Copa de Campeones Europea de Rugby

Terminología deportiva